Tornet kan syfta på:

Tornet – en byggnad i Linköping
Tornet (bok) – en diktsamling (The Tower) av William Butler Yeats
 Tornet (tarotkort) – ett tarotkort
Tornet (Tellkamp) – en roman (Der Turm) av Uwe Tellkamp
Tornet (TV-serie) – en TV-film

Se även
Torn (olika betydelser)
 The Tower
Tornets fall
Tornets mästare
Towern